Verot ist der Familienname von:
 Augustin Verot (1805–1876), französisch-US-amerikanischer Bischof
 Darcy Verot (* 1976), kanadischer Eishockeyspieler